Хмара:

 Хмари — скупчення на певній висоті в тропосфері продуктів конденсації водяної пари чи кристалів льоду.

Прізвище 
 Хмара Анатолій (нар. 1956) — американський художник українського походження.
 Хмара Едвард (* 1944) — американський актор, письменник та сценарист українського походження.
 Хмара Анатолій Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хмара Андрій Хомич (1896—1968) — хоровий диригент.
 Хмара Григорій Михайлович (1882–1970) — російський актор.
 Хмара Ігор Олександрович (1990) — український спортсмен, академічний веслувальник
 Хмара Леонід Іванович (1915–1978) — диктор, заслужений артист РРФСР (1968).
 Хмара Олексій Сергійович — старший матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Хмара Степан Ількович (* 1937) — політик.

Музика 
 Хмара — псевдонім українського музики, який виконує пісні в стилі реп.

Військова справа 
 Хмара — система запуску димових гранат.

Інформаційні технології 
 Хмарні обчислення;
 Хмарні сховища або хмара;
 Хмарна база даних

Див. також 
 Google Cloud Platform

Примітки 

Українські прізвища